18. breddegrad kan henvise til:

 18. nordlige breddekreds
 18. sydlige breddekreds